Жан Гренье́ (; 6 февраля 1898, Париж — 5 марта 1971, Дрё) — французский писатель и философ.

Биография 
Вырос в Сен-Бриё в Бретани, родине , в дальнейшем писал докторскую диссертацию по его философии. После получения философского образования в 1922 году работал в литературном журнале «La Nouvelle Revue française», затем занимался преподавательской деятельностью. В 1930—1938 годы профессор философии в Алжире, где его студентом и другом стал Альбер Камю. Впоследствии Камю посвятил Гренье два эссе «Изнанка и лицо» и «Бунтующий человек», с 1932 по 1960 годы они вели переписку. Однако воззрения мыслителей отличались: Гренье был близок даосский принцип недеяния и квиетизм.

В газете «Комба» вёл рубрику об искусстве и литературе. Затем публиковал эссе по широкому кругу философских проблем. Основные интересы в области современного искусства и эстетики. Преподавал философию в разное время в нескольких учебных заведения, c 1962 по 1968 годы эстетику в Сорбонне. В 1968 году получил .

Список произведений 
 Les iles, Paris 1933
 La philosophie de Jules Lesquier, Vrin, 1936
 Essai sur l’esprit d’orthodoxie, Paris 1938
 Inspirations méditerranéennes, 1940
 Le Choix, Presses Universitaires de France, 1941
 Entretien sur le bon usage de la liberté, Paris 1948
 L’esprit de la peinture contemporaine, suivi de quelques études sur Braque, Chagall, Lhote, Lausanne 1951
 A propos de l’humain, Paris 1955
 Les Greves, Paris 1957
 L’existence malheureuse, Paris 1957
 Sur la mort d’un chien, Paris 1957
 L’esprit du Tao, Flammarion, 1957
 Essais sur la peinture contemporaine, Paris 1959
 Albert Camus, souvenirs, Paris 1968
 L’art et ses problèmes, Éditions Rencontres, 1970

Примечания 

Писатели Франции
Философы Франции